Le Qatar Classic masculin 2002 est l'édition masculine 2002 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du  au . Peter Nicol remporte le titre en battant David Palmer en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic

Liens externes 

Masculin 2002
Squash en 2002
Sport au Qatar en 2002
Sport en octobre 2002
Sport en novembre 2002